«Трудно быть богом» — повесть Аркадия и Бориса Стругацких. Она вызвала к жизни:

 Трудно быть богом — художественный фильм Питера Фляйшмана (1989).
 Трудно быть богом — художественный фильм Алексея Германа (2013).
 Трудно быть богом — документальный фильм о съёмках фильма Алексея Германа (2012).
 Трудно быть богом — радиоспектакль по одноименному роману братьев Стругацких (2000).
 Трудно быть богом — компьютерная игра.
 Трудно быть богом — песня из репертуара рок-группы «Ария».

См. также 
 Люди как боги (Снегов) — произведение С. Снегова.
 Сами боги — произведение А. Азимова.